Ландсверк Л-80 () — шведский опытный лёгкий колёсно-гусеничный танк. Спроектирован и построен компанией «Ландсверк» () в 1933 году. Базовой моделью послужил танк предыдущей модели Ландсверк Л-30. Построен один экземпляр.

История создания

Ссылки 
БТТ Швеции на странице Aviarmor.net

Танки по алфавиту
Лёгкие танки
Колёсно-гусеничные танки
Танки Швеции
Опытные танки и прототипы